Эммануэле Пезарези (; ) — итальянский футболист, защитник. Играл за ряд итальянских клубов, такие как: «Сампдория», «Лацио» и «Лечче», а также экс-игрок молодёжных сборных Италии.

Карьера 
Эммануэли Пезарези начал свою карьеру в клубе «Анкона» из Серии B.

В 1995 году он подписал контракт с «Сампдорией» из Серии А. В сезоне 1998/99, он ушел в аренду «Наполи», играющем в Серии B. В сезоне 1999/00 он вернулся в «Сампдорию», которая к тому времени, также играла в Серии B.

В 2000 году он подписал контракт с «Лацио» из серии А, но в чемпионате сыграл лишь две игры, и в следующем сезоне он уехал в аренду в португальскую «Бенфику».

Примечания 

Футболисты Италии
Игроки сборной Италии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Анкона»
Игроки ФК «Сампдория»
Игроки ФК «Наполи»
Игроки ФК «Лацио»
Игроки ФК «Бенфика» Лиссабон
Игроки ФК «Кьево»
Игроки ФК «Тернана»
Игроки ФК «Торино»
Игроки ФК «Пескара»
Игроки ФК «Триестина»
Игроки ФК «Кремонезе»